gryf – mityczne zwierzę z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła
 Gryf – herb szlachecki

 organizacje
 TOW „Gryf Kaszubski” – Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Kaszubski”
 TOW „Gryf Pomorski” – Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”

 pseudonimy
 Janusz Brochwicz-Lewiński ps. Gryf – dowódca obrońców Pałacyku Michla

 okręty ORP Gryf

 statki
 MF Gryf

 wydawnictwa
 Gryf Publications Ltd.
 Gryf–White Eagle Press Ltd.
 Gryf (miesięcznik), Gryf Pomorski
 Gryf (czasopismo kaszubskie)

 kluby sportowe
 Gryf 95 Słupsk
 Gryf Mielec
 Gryf Wejherowo
 Gryf Szczecin (kolarstwo)
 Gryf Szczecin (amp futbol)
 TKKF Gryf Szczecin (m.in. piłka nożna kobiet)
 Gryf Kownaty Żędowe k. Ciechanowa
 Jacht Klub Morski „Gryf”
 sprzęt sportowy (używany w kulturystyce)
 gryf (kulturystyka)
 gryf łamany
 gryf mocno łamany

 różne
 Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie
 Przewozy Autobusowe Gryf
 Muzeum Techniki Wojskowej Gryf
 PPC Gryf w Szczecinie
 gryf – wystająca część podkowy
 gryf tajności – klauzula tajności
 TV Gryf
 gryf – część niektórych instrumentów strunowych
 zamek Gryf – ruiny zamku niedaleko Gryfowa Śląskiego
 gryf – potrawa z wymienia krowiego

Przypisy